Апасео има више значења:

 Апасео (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Апасео (Хенерал Франсиско Р. Мургија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику